Чернеевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чернеевичи — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Чернеевичи — деревня в Пинском районе Брестской области.